Ильматар — в финской и карельской мифологии — богиня, участвующая в создании мира.
 (385) Ильматар — крупный астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.